Футбольная лига в сезоне 1968/69 — 71-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в первый раз в своей истории стал «Лидс Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Дерби Каунти». Третий дивизион выиграл «Уотфорд», Четвёртый дивизион — «Донкастер Роверс».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1968/69 на RSSSF.com 

1968
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1968 году
Спорт в Великобритании в 1969 году